Rumunjska:
 Dascălu (Ilfov, Rumunjska), naselje u županiji Ilfov
 Dascălu (rijeka), rijeka